Coquet Island kan syfta på följande:

 Coquet Island, England, en ö i Storbritannien
 Coquet Island, Queensland, en ö i Australien